

Sigle 
 Switched Port Analyzer (SPAN) – tecnologia informatica per il traffico di rete

Matematica 
 copertura lineare